Matcherna i Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 spelades från 27 juni till 5 juli 2011.

Tabell

Matcher

Japan mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=JPN-NZL
|nr       = 
|bild     = JPN-NZL-2011-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Yūki Nagasato Aya Miyama 
|mål2     =  Amber Hearn
|arena    = Ruhrstadion
|spelplats= Bochum
|publik   = 12538
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Aya Miyama
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Mexiko mot England

{{Resultat med trupp|id=MEX-ENG
|nr       = 
|bild     = MEX-ENG-2011-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Mónica Ocampo 
|mål2     =  Fara Williams
|arena    = Volkswagen Arena
|spelplats= Wolfsburg
|publik   = 18702
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Monica Ocampo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=JPN-MEX
|nr       = 
|bild     = JPN-MEX-2011-07-01.svg
|datum    = 1 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Homare Sawa Shinobu Ohno 
|mål2     = 
|arena    = Bayarena
|spelplats= Leverkusen
|publik   = 22291
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Homare Sawa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nya Zeeland mot England

{{Resultat med trupp|id=NZL-ENG
|nr       = 
|bild     = NZL-ENG-2011-07-01.svg
|datum    = 1 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Sarah Gregorius 
|mål2     =  Jill Scott Jessica Clarke
|arena    = Rudolf-Harbig-Stadion
|spelplats= Dresden
|publik   = 19110
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Alex Scott
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Japan

{{Resultat med trupp|id=ENG-JPN
|nr       = 
|bild     = JPN-ENG-2011-07-05.svg
|datum    = 5 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Ellen White Rachel Yankey 
|mål2     = 
|arena    = Augsburg Arena
|spelplats= Augsburg
|publik   = 20777
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Jill Scott
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nya Zeeland mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=NZL-MEX
|nr       = 
|bild     = NZL-MEX-2011-07-05.svg
|datum    = 5 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Rebecca Smith Hannah Wilkinson 
|mål2     =  Stephany Mayor Maribel Domínguez
|arena    = Rhein-Neckar-Arena
|spelplats= Sinsheim
|publik   = 20451
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Maribel Domínguez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp D